Oberalp steht für:
 Oberalp (Unternehmen), ein Südtiroler Unternehmen, das Produkte für den Bergsport herstellt und vertreibt
 Kapelle Oberalp, eine 1968 gegründete Bündner Ländlerkapelle, die unter der Leitung von Arno Jehli steht
 Oberalp (Dornbirn), eine Alpe im Gemeindegebiet von Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Oberalppass, ein Schweizer Gebirgspass der die Kantone Graubünden und Uri verbindet
 Oberalpsee, ein leicht angestauter See auf dem Gebiet der Schweizer Gemeinde Andermatt, westlich der Oberalppasshöhe
 Oberalpreuss, ein Fluss im Kanton Uri, der dem Oberalpsee entspringt
 Oberalpstock, ein 3'328 m hoher Berg südlich des Maderanertals, Kanton Uri, Schweiz

Siehe auch:
 Furka-Oberalp-Bahn